Hôpital de Créteil peut désigner :
 l'Hôpital intercommunal de Créteil,
 le Centre hospitalier universitaire Henri-Mondor (hôpital Henri-Mondor de Créteil),
 l'Hôpital Albert-Chenevier (hôpital Chenevier de Créteil).